Slag op de Witte Berg, een slag tijdens de Dertigjarige Oorlog. 
Slag om Praag (1648), de laatste slag van de Dertigjarige Oorlog.
Beleg van Praag (1742), een belegering tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog.
Slag bij Praag (1757), een veldslag in het begin van de Zevenjarige Oorlog.
Beleg van Praag (1757), een belegering die direct volgde op deze veldslag.
Het Praagoffensief (1945), de laatste grote opperatie van het Rode Leger in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.